Лубино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лубино — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Лубино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.